Audio Compression Manager (ACM) – technologia multimedialna firmy Microsoft, zarządzająca kodekami audio w systemie Microsoft Windows. ACM można również uznać za specyfikację API.

Kodek musi odpowiadać specyfikacji ACM do pracy z systemem Windows Media. Pliki ACM rozpoznajemy po rozszerzeniu pliku (.acm). Pliki ACM mogą również używać formatów wideo zgodnych ze standardem plików RIFF, takich jak WAV lub AVI jako "opakowanie" do przechowywania danych audio, zakodowanych z pomocą jakiegokolwiek kodeka audio obsługiwanego przez ACM. 

ACM jest uważany za przestarzałą platformę/API i obecnie Microsoft zachęca do korzystania z nowszego DirectShow. Jednak w przeciwieństwie do ACM i związanego z nim Video Compression Manager (VCM), DirectShow nie wspiera kodowania plików dla użytkowników końcowych.

ACM nie obsługuje także strumieni audio VBR, dlatego też nowsze kodeki, takie jak MPEG-4, AAC, Vorbis, FLAC itp. nie mogą być wspierane przez ACM, w wersji ze zmienną częstością próbkowania (ang. variable bit rate, VBR). Choć wiele źródeł podaje inaczej, Ogg Vorbis działa dobrze z ACM, np. gdy dźwięk dołączony jest do formatu RIFF odpowiednich formatów plików (takich jak wspomniane wcześniej WAV lub AVI), pod warunkiem, że Vorbis kodowany jest ze stałą częstością próbkowania (ang. constant bit rate, CBR).

Zobacz też 
 DirectX

Windows
Oprogramowanie Microsoftu